Хоу Эндрик Бенавидес Банегас (; ) — гондурасский футболист, полузащитник клуба «Реал Эспанья» и сборной Гондураса. Участник Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Бенавидес начал карьеру в клубе «Реал Эспанья». 20 января 2013 года в матче против «Атлетико Чолома» он дебютировал в чемпионате Гондураса. 11 августа 2014 года в поединке против «Платенсе» Хоу забил свой первый гол за «Реал Эспанья».

Международная карьера 
В 2015 году Бенавидес был включён в заявку молодёжной сборной Гондураса на участие в Молодёжном кубке КОНКАКАФ на Ямайке. На турнире он сыграл в матчах против молодёжных команд Кубы ,Гаити, Канады, Мексики, Сальвадора и Гватемалы. В поединке против кубинцев Хоу забил гол.

Летом того же года Бенавидес принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матчах против команд Узбекистана, Фиджи и Германии.

В 2016 году в составе олимпийской сборной Гондураса Бенавидес принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Алжира, Португалии, Аргентины, Южной Кореи, Бразилии и Нигерии.

9 октября 2016 года в товарищеском матче против сборной Белиза Бенавидес дебютировал за сборную Гондураса.

Примечания 

Футболисты Гондураса
Игроки сборной Гондураса по футболу
Игроки олимпийской сборной Гондураса по футболу
Игроки сборной Гондураса по футболу (до 20 лет)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Реал Эспанья» Сан-Педро-Сула